Bifröst steht für: 

 Bifröst (Mythologie), eine mythologische Brücke
 Bifröst (Borgarbyggð), eine Siedlung in der Gemeinde Borgarbyggð in Island
 Bifröst (Band), eine österreichische Pagan-Metal-Band aus Salzburg
 Universität Bifröst, eine Universität in der Siedlung in Island